Aleksandr Minajew  (ur. 1954) – rosyjski piłkarz i trener
 Aleksandr Minajew (1958–2010) – rosyjski piłkarz i trener